Ejlstrup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Ejlstrup (Gribskov Kommune) – bebyggelse, ejerlav i Mårum Sogn, Gribskov Kommune
 Ejlstrup (Holbæk Kommune) – bebyggelse, ejerlav i Sønder Asmindrup Sogn, Holbæk Kommune
 Ejlstrup (Odense Kommune) – by i Ubberud Sogn, Odense Kommune

Se også:
 Ejlstrup Huse – bebyggelse, ejerlav i Ringsted Sogn, Ringsted Kommune